Сегунда 1977/1978 () — 47-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1977/1978
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1977 году
Спорт в Испании в 1978 году